Села:
 Симонівка — Миколаївська область, Новобузький район
 Симонівка — Сумська область, Сумський район